Sidiclei de Souza (ur. 13 maja 1972) – brazylijski piłkarz występujący na pozycji obrońcy.

Kariera klubowa 
Od 1997 do 2009 roku występował w klubach Montedio Yamagata, Kyoto Sanga FC, Oita Trinita, Vissel Kobe i Gamba Osaka.

Bibliografia 

Brazylijscy piłkarze
Urodzeni w 1972
Piłkarze Montedio Yamagata
Piłkarze Kyoto Sanga F.C.
Piłkarze Oita Trinita
Piłkarze Vissel Kobe
Piłkarze Gamby Osaka